Чемпионат Европы по водному поло 1962 года — 10-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 19 по 25 августа 1962 года в городе Лейпциг (ГДР).

Регламент 
В турнире участвовало 14 команд. В первом групповом раунде были 4 группы по 3 команды. Первые две команды попадали во второй групповой раунд, где также две первые команды попадали в турнир за 1-4 место, а последние две в турнир за 5-8 место.

Сборные 

Группа А
 
 
 
Группа B
 
 

Группа C
 
 
 
Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Второй групповой раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Матчи за 9-11 место

Матчи за 5-8 место

Матчи за 1-4 место

Итоговое положение

Состав победителя

Ссылки 
 
 

1962
1962 год в водном поло
Август 1962 года
Чемпионаты Европы в 1962 году
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Чемпионаты Европы в ГДР
Спорт в Германии в 1962 году
Международные соревнования по водному поло в Германии